Bolaños puede referirse a:

 Bolaños, un pueblo de la Región Norte en el estado de Jalisco, México.
 Bolaños de Calatrava, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, España.
 Bolaños de Campos, un pueblo de la provincia de Valladolid, España.
 Isla Bolaños, una isla de Costa Rica.